

Persone 
Gorō Shimura, matematico giapponese
Takashi Shimura, attore giapponese
Tomoyuki Shimura, doppiatore giapponese

Altro 
Teorema di Taniyama-Shimura